Estas son las estadísticas de la Copa Mundial de la FIFA 2002 que tuvo lugar en Corea del Sur/Japón.

Goleadores 
8 goles

  Ronaldo

5 goles

  Rivaldo
  Miroslav Klose

4 goles

  Jon Dahl Tomasson
  Christian Vieri

3 goles

  Michael Ballack
  Marc Wilmots
  Pauleta
  Robbie Keane
  Papa Bouba Diop
  Fernando Morientes
  Raúl
  Henrik Larsson
  İlhan Mansız

2 goles

  Ronaldinho
  Rónald Gómez
  Michael Owen
  Jun'ichi Inamoto
  Jared Borgetti
  Nelson Cuevas
  Henri Camara
  Ahn Jung-hwan
  Fernando Hierro
  Ümit Davala
  Hasan Şaş
  Landon Donovan
  Brian McBride

1 gol

  Gabriel Batistuta
  Hernán Crespo
  Wesley Sonck
  Peter Van Der Heyden
  Johan Walem
  Edmílson
  Júnior
  Roberto Carlos
  Samuel Eto'o
  Patrick M'Boma
  Winston Parks
  Paulo Wanchope
  Mauricio Wright
  Ivica Olić
  Milan Rapaić
  Dennis Rommedahl
  Agustín Delgado
  Édison Méndez
  David Beckham
  Sol Campbell
  Rio Ferdinand
  Emile Heskey
  Oliver Bierhoff
  Marco Bode
  Carsten Jancker
  Thomas Linke
  Oliver Neuville
  Bernd Schneider
  Alessandro Del Piero
  Hiroaki Morishima
  Hidetoshi Nakata
  Takayuki Suzuki
  Cuauhtémoc Blanco
  Gerardo Torrado
  Julius Aghahowa
  Francisco Arce
  Jorge Campos
  Roque Santa Cruz
  Paweł Kryszałowicz
  Emmanuel Olisadebe
  Marcin Żewłakow
  Beto
  Rui Costa
  Gary Breen
  Damien Duff
  Matt Holland
  Vladímir Beschástnyj
  Valeri Karpin
  Dmitri Sychov
  Yegor Titov
  Salif Diao
  Khalilou Fadiga
  Milenko Ačimovič
  Sebastjan Cimirotič
  Quinton Fortune
  Benni McCarthy
  Teboho Mokoena
  Siyabonga Nomvethe
  Lucas Radebe
  Hwang Sun-hong
  Lee Eul-yong
  Park Ji-sung
  Seol Ki-hyeon
  Song Chong-gug
  Yoo Sang-chul
  Gaizka Mendieta
  Juan Carlos Valerón
  Niclas Alexandersson
  Anders Svensson
  Raouf Bouzaiene
  Emre Belözoğlu
  Bülent Korkmaz
  Hakan Şükür
  Clint Mathis
  John O'Brien
  Diego Forlán
  Richard Morales
  Álvaro Recoba
  Darío Rodríguez

Autogoles

  Jorge Costa (contra )
  Carles Puyol (contra )
  Jeff Agoos (contra )

Fuente: FIFA

Asistencias 
4 asistencias

 Michael Ballack

3 asistencias

 David Beckham
 Bernd Schneider
 Christian Ziege
 Javier de Pedro

2 asistencias

 Eric Van Meir
 Júnior
 Kléberson
 Ronaldinho
 Steven Bryce
 Jesper Grønkjær
 Francesco Totti
 Henri Camara
 Lee Eul-yong
 Hasan Şaş

1 asistencia

 Juan Sebastián Verón
 Branko Strupar
 Johan Walem
 Cafú
 Edmílson
 Rivaldo
 Samuel Eto'o
 Geremi
 Rónald Gómez
 Mauricio Wright
 Robert Jarni
 Niko Kovač
 Martin Jørgensen
 Stig Tøfting
 Ulises de la Cruz
 Agustín Delgado
 Nicky Butt
 Torsten Frings
 Miroslav Klose
 Cristiano Doni
 Vincenzo Montella
 Daisuke Ichikawa
 Shinji Ono
 Atsushi Yanagisawa
 Cuauhtémoc Blanco
 Ramón Morales
 Joseph Yobo
 Francisco Arce
 Denis Caniza
 Marek Koźmiński
 Jacek Krzynówek
 Capucho
 Luís Figo
 João Pinto
 Matt Holland
 Gary Kelly
 Niall Quinn
 Steve Staunton
 Aleksandr Kerzhakov
 Khalilou Fadiga
 Milenko Ačimovič
 Quinton Fortune
 Siyabonga Nomvethe
 Lee Young-pyo
 Joaquín
 Carles Puyol
 Anders Svensson
 Yıldıray Baştürk
 Ümit Davala
 İlhan Mansız
 Ergün Penbe
 Hakan Şükür
 Eddie Lewis
 Clint Mathis
 John O'Brien
 Tony Sanneh
 Josh Wolff
 Pablo García

Fuente: FIFA

Puntuación 
En general

 Número total de goles marcados: 161
 Goles promedio por partido: 2.52
 Número total de aparatos ortopédicos: 12

Henri Camara, Nelson Cuevas, Papa Bouba Diop, Henrik Larsson, İlhan Mansız, Fernando Morientes, Pauleta, Raúl, Ronaldo (2), Jon Dahl Tomasson, Christian Vieri

 Número total de hat-tricks: 2

Miroslav Klose, Pauleta

 Número total de penaltis otorgados: 18
 Número total de penaltis anotados: 13

David Beckham, Cuauhtémoc Blanco, Khalilou Fadiga, Quinton Fortune, Fernando Hierro (2), Valeri Karpin, Robbie Keane, Henrik Larsson, Álvaro Recoba, Rivaldo, Ronaldinho, Jon Dahl Tomasson

 Número total de penaltis perdidos o guardados: 5

Ahn Jung-hwan, Ian Harte, Lee Eul-yong, Ariel Ortega, Maciej Żurawski

 Tasa de éxito de penaltis: 72.22%
 Propios goles marcados: 3

Jeff Agoos, Jorge Costa, Carles Puyol

Sincronización

 Primer gol del torneo: Papa Bouba Diop para Senegal contra Francia
 Primera llave del torneo: Jon Dahl Tomasson para Dinamarca contra Uruguay
 Primer hat-trick del torneo: Miroslav Klose por Alemania contra Arabia Saudita
 Último gol del torneo: Ronaldo para Brasil contra Alemania
 Último paréntesis del torneo: İlhan Mansız para Turquía contra Corea del Sur
 Último hat-trick del torneo: Pauleta para Portugal contra Polonia
 Gol más rápido en un partido desde el inicio:  minuto (0:11)

Hakan Şükür por Turquía contra Corea del Sur

 Gol más rápido en un partido después de venir como sustituto: 1 minuto (0:16)

Richard Morales por Uruguay contra Senegal (presentado en el minuto 46)

 Último gol en un partido sin tiempo extra: 90 + 3er minuto

Song Chong-gug para Corea del Sur contra Turquía

 Último gol en un partido con tiempo extra: 117 minutos

Ahn Jung-hwan por Corea del Sur contra Italia

 Último gol ganador en un partido sin tiempo extra: minuto 88

Oliver Neuville por Alemania contra Paraguay

 Último gol ganador en un partido con tiempo extra: 117 minutos

Ahn Jung-hwan por Corea del Sur contra Italia

 Diferencia de tiempo más corta entre dos goles marcados por el mismo equipo en un partido: 2 minutos (1:39)

Emmanuel Olisadebe y Paweł Kryszałowicz por Polonia contra Estados Unidos - MS

Equipos

 Más goles marcados por un equipo: 18

Brasil

 Pocos goles marcados por un equipo: 0

RP China, Francia, Arabia Saudita

 Mayoría de goles recibidos por un equipo: 12

Arabia Saudita

 Pocos goles concedidos por un equipo: 2

Argentina

 Mejor diferencia de goles: +14

Brasil

 Peor diferencia de goles: –12

Arabia Saudita

 La mayoría de los goles marcados en un partido por ambos equipos: 8

Alemania 8–0 Arabia Saudita

 La mayoría de los goles marcados en un partido por un equipo: 8

Alemania contra Arabia Saudita

 Más goles marcados en un partido por el equipo perdedor: 2

Portugal contra Estados Unidos, Sudáfrica contra España, Costa Rica contra Brasil, Rusia contra Bélgica

 Mayor margen de victoria: 8 goles

Alemania 8–0 Arabia Saudita

 Hojas más limpias logradas por un equipo: 5

Alemania

 Pocas sábanas limpias logradas por un equipo: 0

Bélgica, RP China, Croacia, Paraguay, Polonia, Arabia Saudita, Eslovenia, Suecia, Túnez

 La mayoría de las hojas limpias dadas por un equipo contrario: 3

RP China, Francia, Arabia Saudita

 Pocas sábanas limpias dadas por un equipo contrario: 0

Brasil, Costa Rica, Italia, República de Irlanda, Sudáfrica, Suecia

 La mayoría de las hojas limpias consecutivas logradas por un equipo: 4

Alemania

 La mayoría de las hojas limpias consecutivas otorgadas por un equipo contrario: 3

RP China, Francia, Arabia Saudita

Individual

 La mayoría de los goles marcados por un individuo: 8

Ronaldo

 La mayoría de las asistencias proporcionadas por un individuo: 4

Michael Ballack

 La mayoría de las metas y asistencias producidas por un individuo: 8

Ronaldo (8 goles, 0 asistencias)

 La mayoría de las sábanas limpias logradas por un portero: 5

Oliver Kahn

 Pocas sábanas limpias logradas por un portero: 0

Mohamed Al-Deayea, Ali Boumnijel, Mladen Dabanovič, Geert De Vlieger, Jerzy Dudek, Magnus Hedman, Jiang Jin, Radosław Majdan, Stipe Pletikosa, Ike Shorunmu, Marko Simeunovič, Ricardo Tavarelli

 La mayoría de las hojas limpias consecutivas logradas por un portero: 4

Oliver Kahn

 La mayoría de los goles marcados por un jugador en un partido: 3

Miroslav Klose por Alemania contra Arabia Saudita, Pauleta por Portugal contra Polonia

 Máximo goleador: 34 años, 120 días

Jeff Agoos (gol en propia meta) para Estados Unidos - MS contra Portugal

 Goleador más joven: 18 años, 231 días

Dmitri Sychev para Rusia contra Bélgica

Victorias y derrotas 

 Más victorias: 7 - Brasil
 Menos victorias: 0 - RP China, Francia, Nigeria, Arabia Saudita, Eslovenia, Túnez, Uruguay
 Más derrotas: 3 - RP China, Arabia Saudita, Eslovenia
 Menos derrotas: 0 - Brasil, República de Irlanda, España
 Más empates: 3 - República de Irlanda
 Menos empates: 0 - Brasil, RP China, Croacia, Ecuador, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Eslovenia
 Más puntos en la fase de grupos: 9 - Brasil, España
 Menos puntos en la fase de grupos: 0 - RP China, Arabia Saudita, Eslovenia

Premios por partido

Hombre del partido 
Rivaldo recibió tres premios Hombre del Partido, más que cualquier otro jugador.

Juego Limpio 
Oliver Kahn fue el ganador del Premio Yashin.

Disciplina 

 Número total de tarjetas amarillas: 272
 Tarjetas amarillas promedio por partido: 4.25
 Número total de tarjetas rojas: 17
 Tarjetas rojas promedio por partido: 0.27
 Primera tarjeta amarilla del torneo:

Emmanuel Petit por Francia contra Senegal

 Primera tarjeta roja del torneo:

Boris Živković por Croacia contra México

 Tarjeta amarilla más rápida desde el inicio: 2 minutos

Henri Camara por Senegal contra Uruguay, Jesús Arellano por México contra Italia

 Tarjeta amarilla más rápida después de venir como sustituto: 3 minutos

Alberto García Aspe para México contra Estados Unidos (presentado en el minuto 78)

 Última tarjeta amarilla en un partido sin tiempo extra: 90 + 4 minutos

Pape Thiaw por Senegal contra Suecia

 Última tarjeta amarilla en un partido con tiempo extra: 115 minutos

Choi Jin-cheul para Corea del Sur contra Italia

 Despido más rápido desde el inicio: 22 minutos

Carlos Paredes por Paraguay contra Eslovenia

 Despido más rápido de un sustituto: 12 minutos

Shao Jiayi para China contra Turquía (presentado en el minuto 46)

 Último despido en un partido sin tiempo extra: 90 + 4 minutos

Hakan Ünsal para Turquía contra Brasil

 Último despido en un partido con tiempo extra: 103 minutos.

Francesco Totti por Italia contra Corea del Sur

 Diferencia de tiempo más corta entre dos tarjetas amarillas otorgadas al mismo jugador: 3 minutos

Carsten Ramelow para Alemania contra Camerún (reservado en el minuto 37 y nuevamente en el minuto 40)

 La mayoría de las tarjetas amarillas (equipo): 19

Turquía

 La mayoría de las tarjetas rojas (equipo): 2

Paraguay, Portugal, Turquía

 Pocas tarjetas amarillas (equipo): 2

Nigeria

 La mayoría de las tarjetas amarillas (jugador): 3

Michael Ballack, Emre Belözoğlu, Beto, Tugay Kerimoğlu, Francesco Totti

 La mayoría de las tarjetas rojas (jugador): 1

Roberto Acuña, Beto, Claudio Caniggia, Nastja Čeh, Salif Diao, Thierry Henry, Rafael Márquez, Alpay Özalan, Carlos Paredes, João Pinto, Carsten Ramelow, Ronaldinho, Shao Jiayi, Patrick Suffo, Francesco Totti, Hakan Ünsal, Boris Živkovi

 La mayoría de las tarjetas amarillas (partido): 16

Camerún vs Alemania

 La mayoría de las tarjetas rojas (partido): 2

Brasil vs Turquía, Camerún vs Alemania, Eslovenia vs Paraguay, Portugal vs Corea del Sur

 Pocas tarjetas amarillas (partido): 0

Croacia vs México, Alemania vs República de Irlanda, Nigeria vs Inglaterra

 La mayoría de las tarjetas en una partida: 16 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas

Camerún vs Alemania

Múltiples mundiales 
Anotar en tres Copas Mundiales

 Hierro asistió a la Copa Mundial de 1990 como un sustituto no utilizado.

Apareciendo en cuatro Copas Mundiales

Resultados totales 
Los números en negrita indican los valores máximos en cada columna.

Por equipo

Por confederación

Estadios

Referencias

Enlaces externos 

   (archivado) 
 Estadísticas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2002 (archivado)

Copa Mundial de Fútbol de 2002